«Серебряная раковина» () — официальный приз Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

На фестивале вручаются три «Серебряных раковины»:

 Серебряная раковина лучшей актрисе.
 Серебряная раковина лучшему актёру.
 Серебряная раковина лучшему режиссёру.